Tánc és zene
 Szamba, brazil tánc
 Szamba, zenei műfaj
Film
 Szamba, 1995-ös magyar film, rendező Koltai Róbert